Марцін Ежи Вольський (; нар. 22 липня 1947, м. Лодзь) — польський письменник, журналіст і сатирик, президент Варшавського відділення Асоціації польських журналістів. У 2016 працював радником Президента TVP S.A. Яцка Курського. У публіцистиці Марціна Вольського дуже часто можна зустріти теми про Україну і українців, особливо після Помаранчевої Революції.

Біографія 
Закінчив факультет історії Варшавському університеті. Дебютував 1966 року в журналі Szpilki.

Він є постійним оглядачем для «Gazeta Polska», та «Tygodnik Solidarność». Писав фейлетони для «Wprost». Він є членом Асоціації Польських Письменників та Асоціації Свободи Слова.

Протягом багатьох років він працював з Програмою 3 Польського Радіо, де з приблизно 1974 по 13 грудня 1981 року виходила сатирична програма"60 хвилин за годину". У роки 1989—2009 випускав щотижневу програму «ZSYP» в Програмі 1 Польського Радіо.

У 1993—1995 року був членом Ради з питань ЗМІ при президенті Лехові Валенсі. У 2005 році увійшов до складу Почесного Комітету підтримки Леха Качинського на президентських виборах.

З 21 липня 2006 по 18 квітня 2007 року він обіймав посаду директора Першої програми Польського Радіо.

З січня 2013 є публіцистом тижневика «Do Rzeczy.» З травня 2013 року веде сатиричний журнал Тиждень до Риму на телеканалі Telewizja Republika.

Мешкає у варшавському районі Вавер.

Радіо й телебачення 
Більшість текстів Вольського дочекалися реалізації у вигляді скетчів та регулярних радіопрограм. Найвідоміший радіопрограми написані Вольським це «Лабораторія № 8», «Свинка» та «Матріархат». 1991 до 1993 він співавтором популярної програми «Польський Зоопарк», пізніше також новорічних вертепів, із зображенням в кривому дзеркалі діячів польської політичної сцени.

Оповідання Свинка стало основою для сценарію польського повнометражного фільму у 1990 році з тією ж назвою. Ідея фільму Секс-місія або Нові Амазонки можна зауважити зв'язок з Matriarchat Вольського.

У 2006 році президент Польщі Лех Качиньський відзначив Марціна Вольського Командорським Хрестом Ордену Відродження Польщі.

Бібліографія

Цикли 
Pies w studni (superNOWA, 2000, ISBN 83-7054-140-2)Rekonkwista (superNOWA, 2001, ISBN 83-7054-148-8)Wilk w owczarni (Zysk i S-ka, 2010, ISBN 978-83-7506-636-4)

Антибасні 
 Antybaśnie — tomik z Wolszczyzną (Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1991)
 Powrót do antybaśni (Wydawnictwo Zebra, 1993)
 Розширені видання
 Antybaśnie z 1001 dnia (superNowa, 2004,)
 Włóczędzy czasoprzestrzeni (SuperNOWA, 2005)

Оптимістична трилогія 
 Nieprawe łoże (Wydawnictwo FRONDA 2006, Zysk i S-ka 2007)
 Noblista (Zysk i S-ka 2008)
 Kaprys historii (Zysk i S-ka 2009)

Ігор Риков 
 7:27 do Smoleńska (Zysk i S-ka, 2014)
 Dzień zapłaty (Zysk i S-ka, 2015)

Романи 
 Laboratorium nr 8 (w antologii Rok 3978, KAW, 1980, wznowione w zbiorze The Bestiarium)
 Numer (KAW, 1982, wznowiony w zbiorze The Bestiarium)
 Agent dołu (Wydawnictwo Literackie, 1988)
 Piąty odcień zieleni (CIA-Books, 1991)
 Bogowie jak ludzie (KAW, 1991, wznowienie: Solaris, 2004)
 Krawędź snu (superNOWA, 1996)
 Agent dołu. Diabelska dogrywka (superNOWA, 1996) — wznowienie z dodatkowym rozdziałem pt. Diabelska dogrywka
 Według św. Malachiasza (superNOWA, 1999)
 Alterland (WAB, 2003, WAB, 2005)
 Ekspiacja (WAB, 2004)
 Miejsce dla dwojga (WAB, 2005)
 Zamach na Polskę (Solaris, 2005)
 Klucz do Apokalipsy (Wydawnictwo Albatros 2007)
 EuroDżihad (Zysk i S-ka 2008)
 Agent dołu. Czarci pomiot (superNOWA 2009) — kolejne wznowienie Agenta dołu wraz z dodatkowymi rozdziałami Diabelska dogrywka, Agent góry i Czarci pomiot
 Drugie życie (Zysk i S-ka 2009)
 Wallenrod (Narodowe Centrum Kultury 2010,) oraz (Zysk i S-ka 2012,)
 Ciemna strona lustra (Centrum Myśli Jana Pawła II 2010)
 Cud nad Wisłą (Czerwone i Czarne 2010)
 Jedna przegrana bitwa (Narodowe Centrum Kultury 2010)
 13 Gabinet (Czerwone i Czarne 2011)
 Ewangelia według Heroda (M Wydawnictwo 2011)
 Doktor Styks (Zysk i S-ka 2011)
 Skecz zwany morderstwem  (Zysk i S-ka 2012)
 Post-Polonia  (M Wydawnictwo 2012)
 Mocarstwo (Zysk i S-ka 2012) — bezpośrednia kontynuacja losów bohaterów Wallenroda
 Prezydent von Dyzma (Zysk i S-ka 2013)
 Sodoma (Zysk i S-ka, 2014)

Збірки оповідань та повісті 
 60 minut na godzinę (Nasza Księgarnia, wznowione w zbiorze Wolski w shortach (1))
 Żółw
 Z lotu ptaka
 Siła woli
 Takie buty
 Fotografia
 Taksówka o północy
 Płetwy
 Muza
 F.A.
 Enklawa. Neomatriarchat. Świnka (1982, wznowione w zbiorze The Bestiarium)
 Z przymrużeniem ucha. Tomik z wolszczyzną (1984, wznowione w zbiorze Wolski w shortach (1))
 Jeden dzień
 Epizod
 Zimny warsztat
 Zadziwiający przypadek fascynacji
 Problem malarski
 Urojenie
 Zbrodniarz
 Odżywka
 Świadek koronny
 Apokalipsa
 Telefon
 Wiem wszystko
 Z pamiętnika młodego inżyniera
 Szansa
 Loteria
 Szczepionka
 Pies, przyjaciel człowieka
 Labirynt
 Tragedia «Nimfy 8» (w cyklu Stało się jutro, cz. 30, Nasza Księgarnia, 1987, wznowione w zbiorze Wolski w shortach (1))
 Konfrontacja
 Tragedia «Nimfy 8»
 Matryca
 Ludzie-Ryby
 Przezorność
 Masa krytyczna
 Eksponat
 Przestępstwo i wyrok
 Wariant autorski
 Mam prośbę, Jack…
 Trzecia planeta
 Klan Szwendałów (DAGA, 1991, M. Wolski i A. Zaorski jako «Marta Blask»)
 Książeczka bez nabożeństwa czyli porady dla nieśmiałych cnotliwych i leniwych (REPLAY, 1993)
 Noc bezprawia oraz inne szalone opowieści (superNOWA, 1997)
 Wideo Pana Boga
 Na żywo
 Dzień bezmięsny
 Korektura
 Poprawka z cudu
 Noc bezprawia
 Kabaret Nadredaktora (wybór najlepszych piosenek i tekstów kabaretowych, Nowy Świat, 2001)
 The Bestarium (Solaris 2002)
 Świnka
 Matriarchat
 Laboratorium nr 8
 Numer
 Trzecia Najśmieszniejsza Kabaretu Nadredaktora cz. II (Nowy Świat, 2003)
 Marcin Wolski w shortach (1): Kwadratura trójkąta (Solaris, 2003)
 Opowiadania ze zbioru 60 minut na godzinę
 Opowiadania ze zbioru Z przymrużeniem ucha. Tomik z wolszczyzną
 Opowiadania ze zbioru Tragedia «Nimfy 8»
 Kwadratura trójkąta
 Marcin Wolski w shortach (2): Enklawa (Solaris, 2004)
 Enklawa
 Baśnie dla bezsennych:
 Omdlenie
 Budka nr 7
 Etyka zawodowa
 Jedna z lepiej przeprowadzonych akcji
 Największe zdarzenie od czasów Adama
 Hobbysta
 Party
 Horrory na późne wieczory:
 Alternatywa
 Adventure Explorer
 Operacja Herod
 Łapiszcze
 Wirus
 Dom specyficznej troski
 Aktywacja
 Za nic

Посилання 

 Розмова з М. Вольським на Польському Радіо 

Уродженці Лодзі
Автори детективної прози Польщі
Наукові фантасти Польщі
Автори фентезі Польщі
Польськомовні письменники-фантасти
Польські драматурги
Письменники-романісти XIX століття‎
Члени ПОРП